Cidade da Eterna Primavera é o apelido dado em um país a aquela cidade que possui um clima agradável e ensolarado, dando a impressão de não variar com as mudanças sazonais ao passar do ano, mantendo a temperatura mais ou menos constante durante todo o dia, semelhante ao clima da primavera.

Algumas cidades da América que tem este apelido:

  Cidade da Guatemala
  Cuernavaca
  Guadalajara
  Medellín
  Quito
  Trujillo
  Arica

Cidades